Веринья́к, Веріньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 65 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 335,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вериньяк на сайті французького Національного інституту географії
 Вериньяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вериньяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вериньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вериньяк на сайті Mapquest
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Вериньяк

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь